Ґрадовець () — село в Польщі, у гміні Комарувка-Подляська Радинського повіту Люблінського воєводства.

Примітки 

Села Радинського повіту